Дми́трий Ивано́в:
 
 
 
 Иванов, Дмитрий Валерьевич (1973—2022) — российский художник-геральдист, журналист.
 Иванов, Дмитрий Васильевич (род. 1959) — советский футболист, нападающий.
 
 Иванов, Дмитрий Вячеславович (Жан Нёвсель, 1912—2003) — франко-итальянский журналист.
 Иванов, Дмитрий Георгиевич (1938—2017) — советский и российский сценарист, драматург и прозаик.
 
 Иванов, Дмитрий Ефимович (1923—1984) — советский футболист, тренер.
 
 Иванов, Дмитрий Игоревич (род. 1987) — российский футболист.
 Иванов, Дмитрий Иосифович (род. 1946) — советский украинский поэт.
 Иванов, Дмитрий Львович (1846—1924) — горный инженер, геолог, путешественник, председатель Русского технического общества.
 Иванов, Дмитрий Люмбергович (1955—2022) — советский и российский малаколог.
 Иванов, Дмитрий Михайлович (род. 1975) — белорусский футболист.
 
 Иванов, Дмитрий Павлович (1923—1985) — Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Дмитрий Степанович (1907—1966) — советский военный деятель, генерал-майор авиации.
 Иванов, Дмитрий Трофимович (1915—1970) — Герой Советского Союза.Примечания